Casimir IV Jagellon est grand-duc de Lituanie de 1440 à 1492 et roi de Pologne de 1447 à 1492.
 Casimir IV est duc de Poméranie-Stolp de 1374 à 1377.